William Jackson peut désigner :
 William Jackson (?-1645), pirate anglais ;
 William Jackson dit  (1730–1803),  musicien anglais ;
 William Jackson (1759-1828), militaire et homme politique américain ;
 William Jackson (1840-1917),  Allerton, homme d'affaires et homme politique britannique. 
 William Jackson (1843-1942), peintre, photographe et explorateur américain ;
 William Jackson (1901-1971), homme politique américain ;
 William Jackson (1917-1999), homme politique et militaire britannique ;
 William Jackson (né en 1941), joueur écossais de rugby à XV.